Выборы в Сенат США в Неваде состоялись 8 ноября 2022 года. Победитель представит штат в верхней палате Конгресса США. Действующая сенатор-демократ Кэтрин Кортес-Масто была избрана в 2016 году с 47,2% голосов, сменив на посту бывшего лидера меньшинства в Сенате Гарри Рида. В 2022 году баллотировалась на переизбрание.

Внутрипартийные выборы в Неваде состоялись 14 июня. По результатам всеобщих выборов Кортес-Масто была переизбрана на второй срок.

Праймериз Демократической партии

Кандидаты

Номинант 
 Кэтрин Кортес-Масто — действующая сенатор США от штата Невада (с 2017 года),  (2007—2015)

Участники праймериз 
 Стефани Кашета
 Аллен Райнхарт — активист Black Lives Matter, кандидат в губернаторы Невады (2014), а также в Сенат США (2016), кандидат в Палату представителей от 1-го округа Невады (2020)
 Кори Рид

Результаты

Праймериз Республиканской партии

Кандидаты

Номинант 
  —  (2015—2019), кандидат в губернаторы Невады (2018)

Участники праймериз 
 Сэм Браун — ветеран армии США, обладатель ордена «Пурпурное сердце»
 Уильям Конрад — ветеран боевых действий
 Шарель Менденхолл — бизнесвумен
 Тайлер Перкинс
 Карло Поляк — бывший санитарный работник, вечный кандидат
 Пол Родригес
 Билл Хокстедлер — работник здравоохранения, ветеран ВВС США

Отказавшиеся от выдвижения 
  — член Палаты представителей от 2–го округа Невады (с 2011 года) (переизбирается)
  —  (с 2016 года)
 Дин Хеллер — сенатор США от штата Невада (2011—2019), член Палаты представителей от 2–го округа Невады (2007—2011) (кандидат в губернаторы)
  —  (с 2010 года)
 Брайан Сэндовал — президент Невадского университета в Рино (с 2020 года), губернатор Невады (2011—2019)

Дебаты

Опросы 
Графическое представление

Агрегированный источник

Результаты

Праймериз Либертарианской партии

Кандидаты

Заявившие о выдвижении 
 Нил Скотт — бухгалтер

Праймериз Американской независимой партии

Кандидаты

Заявившие о выдвижении 
 Барри Рубинсон — политик, кандидат в Палату представителей от 4-го округа Невады (2020)

Независимые кандидаты

Заявившие о выдвижении 
 Барри Линдерманн — доверительный управляющий

Не подавшие документы 
 Джей Джей Дестин — водитель
 Гретхен Рей Лоу

Всеобщие выборы

Предвыборная статистика 
Обозначения:
 Р — равенство
 НП — небольшое преимущество
 ДП — достаточное преимущество
 СП — существенное, но преодолимое преимущество
 ОП — огромное преимущество

Опросы 
Агрегированный источник

Кэтрин Кортес-Масто vs. Сэм Браун

Результаты

Примечания 
Комментарии

Примечания

Ссылки 
Официальные сайты кампаний кандидатов
 Сайт кампании Сэма Брауна
 Сайт кампании Джея Джея Дестина
 Сайт кампании Уильяма Конрада
 Сайт кампании Кэтрин Кортес-Масто
 Сайт кампании Адама Лаксалта
 Сайт кампании Шарель Менденхолл
 Сайт кампании Аллена Райнхарта
 Сайт кампании Билла Хокстедлера

Выборы в Сенат США в Неваде
2022 год в Неваде